Рудо () —  община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Рудо. Относится к региону Источно-Сараево. На востоке и юге граничит с Сербией.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 8 834 человека, в том числе в городе — 1 949 человек.

Этнический состав населения общины

Населённые пункты 
В состав общины входит 89 населённых пунктов, в том числе город Рудо.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:

Примечания 

Общины Республики Сербской